Hospital San Juan de Dios puede referirse a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios o a cualquiera de sus hospitales en el mundo:

Argentina 
 Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos San Juan de Dios, hospital de La Plata.

Chile 
 Hospital San Juan de Dios (La Serena).
 Hospital San Juan de Dios (Los Andes).
 Hospital San Juan de Dios (Santiago de Chile).
 Hospital Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, hospital de Viña del Mar.

Colombia 
 Hospital San Juan de Dios (Bogotá), hospital de Bogotá.
 Hospital San Juan de Dios (Betulia), Hospital San Juan de Dios de Betulia (Santander).

Costa Rica 
 Hospital San Juan de Dios (San José)

España 
 Antiguo Hospital de San Juan de Dios (Lucena).
 Hospital asilo de San Juan de Dios (Valencia).
 Hospital de San Juan de Dios (Jaén), sede de servicios de la Diputación Provincial de Jaén.
 Hospital de San Juan de Dios (Madrid), hoy desaparecido.
 Hospital de San Juan de Dios (Mérida), sede de servicios de la Asamblea de Extremadura.
 Hospital de San Juan de Dios (León).
 Hospital de San Juan de Dios (Sanlúcar de Barrameda), actualmente es una bodega.
 Hospital de San Juan de Dios (Santurce. Vizcaya)
 Hospital de San Juan de Dios (Jerez de la Frontera).
 Hospital San Juan de Dios (Aljarafe).
 Hospital San Juan de Dios (Esplugas de Llobregat).
 Hospital San Juan de Dios (Martorell).
 Hospital San Juan de Dios (Sevilla).
 Hospital San Juan de Dios (Zaragoza).
 Hospital de San Juan de Dios (Granada).
 Hospital de San Rafael (Granada).

Guatemala 
 Hospital San Juan de Dios (Guatemala), en Ciudad de Guatemala.

México 
 Hospital de San Juan de Dios (Pachuca), en Pachuca.

Nicaragua 

 Ruinas del Hospital San Juan de Dios (Granada)

Perú 
 Hospital y Convento de San Juan de Dios del Cuzco
 Clínica San Juan de Dios